Хафизабад:

 Хафизабад — город в провинции Пенджаб, Пакистан, расположен в одноимённом округе.
 Хафизабад — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.